Сохин — фамилия.

Известные носители:
 Сохин, Виталий Антонович (1925—1997) — ленинградский архитектор.
 Сохин, Михаил Степанович (1918—1987) — гвардии старшина Рабоче-крестьянской Красной Армии, Герой Советского Союза.
 Сохин, Феликс Алексеевич (1928—1989) — советский учёный-психолог.

См. также 
 Сохино
 Сохинки